Apple Arcade — это сервис подписки на видеоигры, предоставляемый компанией Apple. Он доступен через специальную вкладку App Store на устройствах под управлением iOS 13, tvOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina и новее. Сервис был запущен 19 сентября 2019 года.

Программный клиент Apple Arcade обеспечивает установку и регулярное обновление игр, и облачное сохранение игр — когда подписчики могут прерывать игровой процесс на одном устройстве и в любой момент возобновлять его на другом. Apple Arcade также выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания для игроков.

История 
Сервис Apple Arcade был впервые представлен компанией Apple 25 марта 2019 года на презентации в театре Стива Джобса, расположенном в городе Купертино (штат Калифорния, США).

Apple Arcade запущена 19 сентября 2019 года сразу в 150 странах мира.

Описание 
В сервисе Apple Arcade доступно свыше 100 эксклюзивных игр.
Все игры доступны офлайн — то есть играть можно без подключения к Интернету. Во всех играх отсутствует реклама и встроенные покупки. Присутствует возможность настроить семейный доступ (до 6 пользователей). Первый месяц Apple Arcade доступна бесплатно, дальше — за 199 ₽/мес. (стоимость в РФ).

Игры

См. также 
 Xbox Game Pass от Microsoft
 Xbox Live от Microsoft
 PlayStation Network от Sony
 Steam от Valve
 Google Play Pass от Google

Примечания

Ссылки 
 
 Apple представляет Apple Arcade, первый в своём роде игровой сервис по подписке для мобильных устройств, настольных компьютеров и телевизоров. // Официальный сайт компании Apple.
 Сергей Веденский. Во что играть на смартфоне по подписке Apple Arcade? Есть ли смысл тратить деньги? www.igromania.ru

Проприетарное программное обеспечение
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение Apple